Ébullition peut désigner plusieurs articles :
 Ébullition, phénomène physique du passage violent d'un état liquide vers un état gazeux ;
 Ébullition, centre culturel suisse situé à Bulle ;
 Ébullition-explosion, ou BLEVE, vaporisation violente à caractère explosif.